Танцы — многозначный термин.

 Танцы — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
 Танцы — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. 
 «Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее на канале ТНТ 23 августа 2014 года.

См. также 
 
 Танцоры (фильм)